«Карусель» — телевизионная комедия Михаила Швейцера 1970 года. Фильм снят на киностудии «Мосфильм» по ранним рассказам и записным книжкам Антона Павловича Чехова: «Размазня» (1883 г.), «Благодарный» (1883 г.), «Циник» (1885 г.), «О вреде табака» (1886 г.), «Тоска» (1886 г.), «Роман с контрабасом» (1886 г.), «Поленька» (1887 г.), — и состоит из семи связанных между собой новелл.

В 1976 году была создана киноверсия фильма длительностью 92 минуты.

В 1977 году Михаилом Швейцером был снят ещё один фильм по рассказам А. П. Чехова в схожей стилистике — «Смешные люди!». В нём снялись многие актёры из «Карусели», но в ролях других персонажей. Некоторые киноведы объединяют оба этих фильма в дилогию.

Сюжет 
Фильм снят как зарисовка чеховского времени царской России и предваряется фотографиями самого писателя разных периодов, рисунками по его произведениям и текстами из юмористических журналов. Наконец старинный газетный лист разрывается и зритель оказывается в варьете вместе с участниками последующих эпизодов. Начавшаяся было сцена из одного произведения сменяется обыгрыванием других чеховских текстов. Фантасмагорическое ощущение создаёт добавление мультипликационной вставки, а присутствие автора выражается заставками с короткими цитатами из его произведений. В качестве центральной вещи выбрана «дачная феерия» «Роман с контрабасом», разделённая на несколько частей и лирический эпилог с контрабасистом, влюбившимся в княжну Бибулову. Перечень новелл:
 «Благодарный»;
 «Циник»;
 «Роман с контрабасом» (дачная феерия в 5 частях);
 «О вреде табака»;
 «Поленька»;
 «Тоска»;
 «Размазня».

В ролях 
 Владимир Басов — Василий Смычков, контрабасист
 Наталья Воробьёва — княжна Бибулова
 Евгений Леонов — Иван Иванович Нюхин, лектор
 Иван Лапиков — Иона Потапов, извозчик
 Павел Павленко — Иван Петрович, высокопоставленный чиновник
 Валентина Титова — Мария Семёновна, жена Ивана Петровича
 Виктор Сергачёв — Миша Бобов, посетитель Ивана Петровича
 Елена Королёва — Поленька, модистка
 Леонид Куравлёв — Николай Тимофеевич, приказчик
 Юрий Волынцев — Сюсин, смотритель зоопарка
 Николай Сергеев — старый дирижёр
 Игорь Кашинцев — писатель
 Вячеслав Тихонов — глава дома
 Жанна Болотова — Юлия Васильевна, гувернантка
 Лев Поляков — Анатоль, жених княжны Бибуловой
 Софья Гаррель — мать Анатоля

Съёмочная группа 
 Сценарий и постановка: Михаил Швейцер
 Режиссёр: Софья Милькина
 Оператор-постановщик: Герман Лавров
 Художник-постановщик: Абрам Фрейдин
 Режиссёр: Л. Садикова
 Оператор: Ю. Авдеев
 Композитор: И. Шварц
 Звукооператор: В. Шарун
 Дирижёр: Ю. Аранович
 Костюмы: Г. Ганевской
 Грим: Н. Антоновой
 Монтаж: Л. Бутузовой
 Редактор: Э. Барабаш
 Комбинированные съёмки:
 оператор В. Жанов
 художник С. Мухин
 Ассистенты:
 режиссёра — С. Акопов
 оператора — В. Куклин
 художника — Н. Крючкова, В. Савосин
 Мультипликация: Л. Мильчина, В. Морозова
 Директор картины: М. Шадур

Творческое объединение «Телефильм»

Ссылки 
 «Карусель» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Карусель». Мосфильм

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1970 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телекомедии СССР
Телекиноальманахи СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации литературных произведений